Infanta Isabel bezeichnet:

 Infanta Isabel (Schiff, 1885), einen Kreuzer der spanischen Marine
 Infanta Isabel (Schiff, 1912), ein spanisches Passagierschiff